Obsession – gra komputerowa
 Obsession – album zespołu Blue System
 Obsession – album zespołu UFO
 Obsession – album zespołu Exo

Zobacz też 
 Obsesja (ujednoznacznienie)